Алексе́й Его́рович Маре́ныч — советский передовик сельского хозяйства, тракторист совхоза «Кировский» Яшкульского района Калмыцкой АССР, полный кавалер ордена Трудовой Славы (1990).

Биография 
Родился 22 марта 1941 года в селе Торговом Сальского района Ростовской области младшим из четверых детей Егора Кузьмича и Анны Семёновны Маренычей. В 1946 году семья переехала в Калмыкию, где отец устроился работать животноводом. Семья воспитала четырёх сыновей: Виктора, Николая, Павла и Алексея. Старший сын Виктор стал механизатором и передал свою любовь к технике младшим детям, в том числе Алексею, который постоянно помогал брату.

Окончив Яшкульскую среднюю школу, начал работу в совхоз «Кировский», где трудились его братья. После службы в армии, где он приобрёл специальность тракториста, вернулся в родной коллектив, где начал работать на колёсном тракторе. После окончания курса переподготовки руководство хозяйства, заметив усердие и старание Алексея, доверило ему новую мощную машину — трактор «К-700». Работал добросовестно и честно, выполняя производственные показатели, не раз становился победителем социалистического соревнования. Своим трудолюбием завоевал уважение и авторитет в коллективе.

А. Е. Мареныч вспоминал:
Работали, не зная отдыха, по пятнадцать-шестнадцать часов в сутки. Тяжело бывало в зимнее время. Помнится год восемьдесят пятый. Намело столько снега, что было не пробраться ни на одну ферму. И тут-то мне пришлось не спать сутками. Да, работы я никогда не боялся. Технику содержал всегда в исправном состоянии, ведь к ней, как и к человеку, надо относиться с должным вниманием и заботой, а иначе ничего не получится.

За свои трудовые достижения не раз отмечался почётными званиями и наградами, среди которых были и ордена Трудовой Славы III, а затем II степени.

Указом Президента СССР от 7 сентября 1990 года за достижение высоких результатов в производстве, переработке и продаже государству сельскохозяйственной продукции на основе применения прогрессивных технологий и передовых методов организации труда награждён орденом Трудовой Славы I степени.

После выхода на пенсию проживает в селе Яшкуль Калмыкии.

Награды 
 орден Трудовой Славы трёх степеней (первая степень в 1990 году)
 серебряная и бронзовая медали ВДНХ
 почётный знак отличия «Трудовая доблесть России» (2008)
 заслуженный механизатор сельского хозяйства Калмыцкой АССР (1989)
 «Почётный гражданин села Яшкуль» (1998)
 ударник двенадцатой пятилетки

Семья 
Жена Татьяна Васильевна Мареныч.

Два сына, оба механизаторы. Алексей проживает в Светлограде Ставропольского края, воспитывает дочь. Павел живёт в селе Яшкуль, имеет двоих дочерей.

Литература 
 Очирова К. Гордись, мать сыновьями: [о матери братьев Мареныч Анне Семеновне] // Искра. — 1969. — 6 ноября. — С. 2.
 [Об Алексее Егоровиче Мареныче] // Искра. — 1975. — 7 ноября.
 Смолин К. Братья Мареныч: [о трактористах совхоза «Кировский» Викторе, Павле, Николае и Алексее] // Искра. — 1977. — 2 апр. — С. 2.
 Боваев С. Трудовая династия: [о механизаторах совхоза «Кировский» братьях Мареныч] // Искра. — 1979. — 26 июня. — С. 3.
 [Об Алексее Егоровиче Мареныче] // Искра. — 1980. — 4 ноября.
 Рубежи механизатора: о А. Е. Мареныче // Искра. — 1981. — 14 февр.
 Лактионов А. Под счастливой звездой: [о семье Анны Семеновны и Егора Кузьмича Мареныч] // Искра. — 1982. — 7 окт. — С. 3.
 Очирова Л. Полный кавалер орденов: [о заслуженном механизаторе Алексее Егоровиче Мареныче] // Искра. — 1990. — 17 ноября. — С. 2.
 Очирова Е. Всегда на передовой: [о кавалере трех орденов Трудовой Славы Алексее Егоровиче Мареныч] // Искра. — 2001. — 10 февр.
 Юрьева А. С «Кировским» связываю своё будущее: [о трактористе Павле Мареныче] // Искра. — 2002. — 30 апр.
 Андреева А. Кавалер ордена «Трудовая Слава» трех степеней: об А. Е. Мареныче // Искра. — 2007. — 5 окт.
 Юрьева А. По труду и заслуги // Искра. — 2008. — 26 сент. — С. 1.

Ссылки 
 Александра Катаева Его труд - его подвиг

Примечания 

Трактористы
Полные кавалеры ордена Трудовой Славы
Заслуженные механизаторы